Вечорка — в восточнославянской мифологии образ «вечерней звезды», сестры или брата «утренней звезды». 

 Вечорка — вечерние посиделки молодёжи в осенне-зимний период с работой и гулянием.

 "Вечорка", раньше так в Москве назывли газету "Вечерняя Москва"
 Вечорка, Татьяна (настоящее имя Татьяна Владимировна Толстая; 1892—1965) — писательница и поэтесса, переводчица.